

Politica 
Bulgaria
 Partito Popolare Liberale – partito politico bulgaro

Finlandia
 Partito Popolare Liberale (Liberaalinen Kansanpuolue) – partito politico finlandese

Germania
 Partito Popolare Liberale (Freisinnige Volkspartei) – partito politico tedesco fondato nel 1893
 Partito Popolare Liberale (Freie Volkspartei) – partito politico tedesco fondato nel 1956

Italia
 Partito Liberale Popolare – partito politico italiano

Norvegia
 Partito Popolare Liberale (Det Liberale Folkepartiet) – partito politico norvegese

Svezia
 Partito Popolare Liberale (Folkpartiet liberalerna) – partito politico svedese